Wicehrabiowie Mills 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
dodatkowy tytuł: baron Mills
 1962–1968: Percy Herbert Mills, 1. wicehrabia Mills
 1968–1988: Roger Clinton Mills, 2. wicehrabia Mills
 1988 -: Christopher Philip Roger Mills, 3. wicehrabia Mills

Mills